Böbingen — cidade alemã do distrito de Ostalbkreis
 Böbingen (Pfalz) —  comunidade alemã do distrito de Südliche Weinstraße

Desambiguações de topônimos